Jerzy Zawadzki (1923–2000)‏ – polski profesor nauk technicznych, specjalizujący się mechanice ciał stałych
 Jerzy Zawadzki (1926–1997) – polski profesor nauk technicznych, specjalizujący się w korozji metali
 Jerzy Zawadzki (1941–2021) – polski profesor nauk chemicznych, fizykochemik
 Jerzy Zawadzki (1950–2007) – polski duchowny katolicki
 Jerzy Zawadzki – polski dr hab. nauk o kulturze fizycznej, specjalizujący się w biomechanice

Przypisy